Osoby o tym nazwisku:
 Niki Ikonomu – polska piosenkarka
 Nikos Ikonomu – grecki koszykarz, trener koszykarski